Knöbel ist der Name folgender Personen:

 Franz Knöbel (1867–1941), deutscher Wagenbauer und Fabrikant
 Johann Friedrich Knöbel (1724–1792), sächsischer Baumeister in Dresden und Warschau
 Julius Friedrich Knöbel (1753–1818), Baumeister in Dresden, Sohn von Johann Friedrich Knöbel
 Kurt Knöbel, deutscher Fechter
 Oliver Knöbel, bürgerlicher Name von Olivia Jones

Siehe auch:
 Knoebel
 Knöbl